Chondrosteginae  és una subfamília de papallones nocturnes de la família Lasiocampidae.

Segons moltes fonts només té un gènereː

 Chondrostega Lederer, 1857.
Altres autors hi afegeixen el gènere Chondrostegoides i de vegades també el gènere Libanopacha.

Enllaços externs 

 Biodiversidad Virtual: Chondrosteginae (castellà)

Lasiocàmpids